Hay dos municipios de Lovelady en Estados Unidos, ambos en el estado de Carolina del Norte:

 el municipio de Lovelady, en el condado de Burke;
 el municipio de Lovelady, en el condado de Caldwell.